Tibauense – abitanti di Tibau do Sul
Tibauense – abitanti di Tibau